Feicke ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Feicke (1950–2016), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Regionalhistoriker
 Tim Oliver Feicke (* 1970), deutscher Cartoonist und Jurist